Йенский вазописец — анонимный греческий вазописец, работал в Афинах около 400 до н. э. Ему принадлежат преимущественно киликсы в технике краснофигурной вазописи.

Его стилистическая и хронологическая позиция впервые была определена исследователем классической археологии Джоном Д. Бизли. Бизли же выбрал для него и условное название Йенский вазописец, поскольку подавляющая часть сохранившихся произведений вазописца находятся во владении Университета Йены, хотя 91 ваза авторства Йенского вазописца (большинство известных работ) обнаружены в 1892 году в Керамикосе — квартале гончаров Древних Афин. Вазы Йенского вазописца экспортировались далеко за пределы Афин, например, в Этрурию и Северную Африку.

Исследователи считают, что Йенский вазописец имел двух помощников, работы которых обозначаются как В-стиль и C-стиль соответственно. Йенский вазописец исполнял центральные фигуры, а помощник В-стиля — внешнюю отделку. Работа помощника С-стиля известна только по одному скифосу и фрагменту вазы. В отличие от своих помощников, Йенский вазописец владел собственным великолепным стилем и техникой тщательной прорисовки фигур.

Исследователи также считают, что в одной мастерской с Йенском вазописцем работали вазописец Q и вазописец Диомеда.

Литература 

 John D. Beazley. Attic Red Figure Vase Painters. Oxford: Clarendon Press, 1963.
 Werner Müller. Keramik des Altertums. Vasen aus der Sammlung Antiker Kleinkunst Jena. Leipzig, 1963.
 John Boardman. Athenian Red Figure Vases: The Classical Period. London, 1989, p. 169f.
 Verena Paul-Zinserling. Der Jena-Maler und sein Kreis: zur Ikonologie einer attischen Schalenwerkstatt um 400 v. Chr. Mainz 1994.
 Lehrstuhl für Klassische Archäologie und Sammlung Antiker Kleinkunst der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Angelika Geyer (ed.)): Der Jenaer Maler: eine Töpferwerkstatt im klassischen Athen. Wiesbaden 1996. ISBN 3-88226-864-6.

Вазописцы Древней Греции
Анонимные художники